Гафарова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гафарова, Диана Романовна (род. 1996) — российская оперная певица.
 Гафарова, Мунзифа Кахаровна (1924—2013) — таджикский и советский учёный-философ, педагог.
 Гафарова, Сахиба Али кызы (род. 1955) — азербайджанский политический деятель, спикер Парламента Азербайджана.